|-
|(100751)||1998 EQ13|| align=right|15,3|| align=right|2,208|| align=right|0,046|| align=right|3,42|| align=right|3,280||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100752)||1998 EF20|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,092|| align=right|6,48|| align=right|3,674||MBA||3. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100753)||1998 FN1|| align=right|14,8|| align=right|2,664|| align=right|0,176|| align=right|5,32|| align=right|4,347||MBA||19. marec 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(100754)||1998 FP2|| align=right|16,2|| align=right|1,794|| align=right|0,085|| align=right|23,63|| align=right|2,403||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100755)||1998 FO3|| align=right|15,6|| align=right|2,695|| align=right|0,077|| align=right|4,20|| align=right|4,424||MBA||20. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100756)||1998 FM5|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,555|| align=right|11,51|| align=right|3,408||AMR||24. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(100757)||1998 FA7|| align=right|17,5|| align=right|2,288|| align=right|0,151|| align=right|0,86|| align=right|3,460||MBA||20. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100758)||1998 FH7|| align=right|16,0|| align=right|2,282|| align=right|0,133|| align=right|5,64|| align=right|3,446||MBA||20. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100759)||1998 FG9|| align=right|14,3|| align=right|3,159|| align=right|0,121|| align=right|14,28|| align=right|5,615||MBA||22. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100760)||1998 FN10|| align=right|16,6|| align=right|2,397|| align=right|0,134|| align=right|1,88|| align=right|3,710||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(100761)||1998 FT10|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,199|| align=right|6,96|| align=right|3,556||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(100762)||1998 FX14|| align=right|15,0|| align=right|3,061|| align=right|0,088|| align=right|5,67|| align=right|5,355||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(100763)||1998 FK18|| align=right|15,7|| align=right|2,183|| align=right|0,054|| align=right|3,71|| align=right|3,225||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100764)||1998 FR23|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,100|| align=right|2,92|| align=right|3,408||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100765)||1998 FZ23|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,106|| align=right|4,15|| align=right|3,383||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100766)||1998 FX24|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,391|| align=right|6,44|| align=right|4,152||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100767)||1998 FE26|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,098|| align=right|2,70|| align=right|3,537||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100768)||1998 FN27|| align=right|14,9|| align=right|3,060|| align=right|0,112|| align=right|14,33|| align=right|5,353||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100769)||1998 FU29|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,161|| align=right|3,07|| align=right|3,495||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100770)||1998 FG31|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,164|| align=right|5,76|| align=right|3,471||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100771)||1998 FA32|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,102|| align=right|7,78|| align=right|3,384||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100772)||1998 FN34|| align=right|15,0|| align=right|2,749|| align=right|0,227|| align=right|3,47|| align=right|4,557||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100773)||1998 FU34|| align=right|16,2|| align=right|2,350|| align=right|0,147|| align=right|3,97|| align=right|3,602||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100774)||1998 FV37|| align=right|16,0|| align=right|2,329|| align=right|0,146|| align=right|4,74|| align=right|3,554||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100775)||1998 FL42|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,204|| align=right|8,04|| align=right|5,483||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100776)||1998 FY46|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,088|| align=right|3,64|| align=right|3,701||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100777)||1998 FL52|| align=right|17,0|| align=right|2,373|| align=right|0,174|| align=right|2,46|| align=right|3,655||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100778)||1998 FX52|| align=right|16,5|| align=right|2,261|| align=right|0,118|| align=right|3,27|| align=right|3,399||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100779)||1998 FJ53|| align=right|16,2|| align=right|2,249|| align=right|0,122|| align=right|6,34|| align=right|3,372||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100780)||1998 FU55|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,160|| align=right|3,44|| align=right|3,738||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100781)||1998 FX56|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,308|| align=right|4,28|| align=right|4,646||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100782)||1998 FC57|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,190|| align=right|8,02|| align=right|3,410||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100783)||1998 FZ57|| align=right|15,9|| align=right|2,239|| align=right|0,148|| align=right|2,01|| align=right|3,349||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100784)||1998 FM61|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,211|| align=right|4,42|| align=right|3,640||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100785)||1998 FA62|| align=right|16,5|| align=right|2,166|| align=right|0,152|| align=right|4,11|| align=right|3,188||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100786)||1998 FZ69|| align=right|16,7|| align=right|2,310|| align=right|0,184|| align=right|5,99|| align=right|3,511||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100787)||1998 FW70|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,192|| align=right|7,00|| align=right|3,617||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100788)||1998 FC72|| align=right|15,7|| align=right|2,794|| align=right|0,141|| align=right|3,38|| align=right|4,670||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100789)||1998 FK74|| align=right|17,0|| align=right|2,173|| align=right|0,127|| align=right|1,43|| align=right|3,202||MBA||21. marec 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(100790)||1998 FQ74|| align=right|15,0|| align=right|3,062|| align=right|0,063|| align=right|10,13|| align=right|5,356||MBA||24. marec 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(100791)||1998 FW75|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,242|| align=right|12,29|| align=right|3,539||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100792)||1998 FZ75|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,117|| align=right|5,99|| align=right|3,490||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100793)||1998 FJ76|| align=right|16,2|| align=right|2,308|| align=right|0,133|| align=right|7,46|| align=right|3,506||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100794)||1998 FK76|| align=right|16,7|| align=right|2,298|| align=right|0,108|| align=right|4,82|| align=right|3,483||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100795)||1998 FS76|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,193|| align=right|7,96|| align=right|3,553||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100796)||1998 FM77|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,084|| align=right|6,15|| align=right|3,590||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100797)||1998 FP78|| align=right|14,1|| align=right|3,202|| align=right|0,095|| align=right|13,96|| align=right|5,728||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100798)||1998 FG79|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,056|| align=right|4,83|| align=right|3,551||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100799)||1998 FX79|| align=right|15,5|| align=right|2,287|| align=right|0,131|| align=right|3,54|| align=right|3,459||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100800)||1998 FZ89|| align=right|14,5|| align=right|2,668|| align=right|0,225|| align=right|11,53|| align=right|4,357||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100801)||1998 FW90|| align=right|16,1|| align=right|2,230|| align=right|0,112|| align=right|5,80|| align=right|3,330||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100802)||1998 FK93|| align=right|14,7|| align=right|2,577|| align=right|0,320|| align=right|7,43|| align=right|4,136||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100803)||1998 FP98|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,240|| align=right|6,69|| align=right|4,583||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100804)||1998 FM105|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,151|| align=right|5,89|| align=right|3,523||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100805)||1998 FX105|| align=right|15,7|| align=right|2,230|| align=right|0,126|| align=right|4,90|| align=right|3,329||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100806)||1998 FD107|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,228|| align=right|11,15|| align=right|3,532||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100807)||1998 FA115|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,162|| align=right|4,99|| align=right|4,056||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100808)||1998 FP116|| align=right|16,1|| align=right|2,207|| align=right|0,206|| align=right|3,41|| align=right|3,279||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100809)||1998 FW117|| align=right|16,6|| align=right|2,210|| align=right|0,227|| align=right|4,83|| align=right|3,284||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100810)||1998 FW119|| align=right|16,5|| align=right|2,319|| align=right|0,187|| align=right|1,86|| align=right|3,530||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100811)||1998 FB120|| align=right|16,4|| align=right|2,314|| align=right|0,168|| align=right|2,59|| align=right|3,520||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100812)||1998 FK123|| align=right|15,8|| align=right|2,671|| align=right|0,152|| align=right|11,15|| align=right|4,364||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100813)||1998 FE124|| align=right|14,8|| align=right|2,806|| align=right|0,151|| align=right|7,71|| align=right|4,699||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100814)||1998 FA125|| align=right|16,4|| align=right|2,349|| align=right|0,201|| align=right|4,08|| align=right|3,600||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100815)||1998 FQ125|| align=right|14,3|| align=right|2,790|| align=right|0,180|| align=right|7,15|| align=right|4,658||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100816)||1998 FT129|| align=right|16,5|| align=right|2,441|| align=right|0,158|| align=right|2,95|| align=right|3,814||MBA||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100817)||1998 FM133|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,110|| align=right|4,15|| align=right|3,667||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100818)||1998 FW133|| align=right|16,8|| align=right|2,335|| align=right|0,147|| align=right|1,15|| align=right|3,568||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100819)||1998 FX133|| align=right|15,8|| align=right|3,037|| align=right|0,231|| align=right|1,05|| align=right|5,292||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100820)||1998 FM139|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,083|| align=right|5,46|| align=right|3,640||MBA||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100821)||1998 FA140|| align=right|16,4|| align=right|2,242|| align=right|0,067|| align=right|3,34|| align=right|3,357||MBA||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100822)||1998 FG140|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,080|| align=right|4,53|| align=right|3,763||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100823)||1998 FS140|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,202|| align=right|9,48|| align=right|4,526||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100824)||1998 FF142|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,120|| align=right|5,56|| align=right|3,599||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100825)||1998 FW145|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,204|| align=right|5,36|| align=right|3,524||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100826)||1998 HH2|| align=right|16,8|| align=right|2,375|| align=right|0,154|| align=right|1,60|| align=right|3,659||MBA||18. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100827)||1998 HU2|| align=right|16,1|| align=right|2,609|| align=right|0,245|| align=right|5,01|| align=right|4,214||MBA||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100828)||1998 HM6|| align=right|16,2|| align=right|2,276|| align=right|0,251|| align=right|6,74|| align=right|3,432||MBA||21. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|(100829)||1998 HW8|| align=right|17,0|| align=right|2,314|| align=right|0,044|| align=right|5,28|| align=right|3,519||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100830)||1998 HV9|| align=right|15,3|| align=right|3,048|| align=right|0,126|| align=right|4,57|| align=right|5,320||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100831)||1998 HW9|| align=right|16,3|| align=right|2,316|| align=right|0,188|| align=right|3,66|| align=right|3,525||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100832)||1998 HS10|| align=right|16,6|| align=right|2,265|| align=right|0,188|| align=right|4,06|| align=right|3,408||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100833)||1998 HW10|| align=right|14,7|| align=right|3,149|| align=right|0,112|| align=right|5,59|| align=right|5,586||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100834)||1998 HS12|| align=right|16,6|| align=right|2,273|| align=right|0,105|| align=right|4,17|| align=right|3,426||MBA||24. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100835)||1998 HA14|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,144|| align=right|26,36|| align=right|3,521||MBA||24. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(100836)||1998 HF14|| align=right|14,9|| align=right|3,103|| align=right|0,126|| align=right|5,86|| align=right|5,466||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100837)||1998 HG15|| align=right|16,1|| align=right|2,208|| align=right|0,220|| align=right|5,99|| align=right|3,280||MBA||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100838)||1998 HB16|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,086|| align=right|6,92|| align=right|3,474||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100839)||1998 HW18|| align=right|16,3|| align=right|2,276|| align=right|0,184|| align=right|5,41|| align=right|3,434||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100840)||1998 HD19|| align=right|16,8|| align=right|2,212|| align=right|0,217|| align=right|3,85|| align=right|3,289||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100841)||1998 HU19|| align=right|15,3|| align=right|2,295|| align=right|0,132|| align=right|23,60|| align=right|3,475||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100842)||1998 HX19|| align=right|15,1|| align=right|2,777|| align=right|0,148|| align=right|6,29|| align=right|4,628||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100843)||1998 HH21|| align=right|16,7|| align=right|2,377|| align=right|0,155|| align=right|1,48|| align=right|3,663||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100844)||1998 HH23|| align=right|15,7|| align=right|3,117|| align=right|0,054|| align=right|3,43|| align=right|5,503||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100845)||1998 HY23|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,124|| align=right|2,32|| align=right|3,356||MBA||28. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100846)||1998 HW25|| align=right|15,5|| align=right|2,226|| align=right|0,137|| align=right|6,43|| align=right|3,321||MBA||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100847)||1998 HN26|| align=right|16,4|| align=right|2,359|| align=right|0,172|| align=right|4,63|| align=right|3,622||MBA||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100848)||1998 HE29|| align=right|15,5|| align=right|2,357|| align=right|0,085|| align=right|7,59|| align=right|3,617||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100849)||1998 HN29|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,044|| align=right|7,39|| align=right|3,537||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100850)||1998 HV31|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,169|| align=right|24,93|| align=right|3,528||MBA||22. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100851)||1998 HB33|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,095|| align=right|3,93|| align=right|3,640||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100852)||1998 HY33|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,252|| align=right|8,67|| align=right|3,595||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100853)||1998 HH34|| align=right|15,9|| align=right|2,685|| align=right|0,333|| align=right|7,89|| align=right|4,399||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100854)||1998 HU35|| align=right|15,6|| align=right|2,472|| align=right|0,163|| align=right|3,26|| align=right|3,886||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100855)||1998 HH37|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,150|| align=right|1,30|| align=right|3,710||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100856)||1998 HX43|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,133|| align=right|2,19|| align=right|3,688||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100857)||1998 HZ43|| align=right|15,4|| align=right|2,788|| align=right|0,144|| align=right|8,55|| align=right|4,654||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100858)||1998 HB44|| align=right|14,4|| align=right|3,147|| align=right|0,121|| align=right|11,75|| align=right|5,581||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100859)||1998 HR46|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,172|| align=right|11,62|| align=right|4,495||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100860)||1998 HA52|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,195|| align=right|5,47|| align=right|3,741||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(100861)||1998 HX53|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,045|| align=right|11,16|| align=right|5,163||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100862)||1998 HF54|| align=right|15,0|| align=right|3,171|| align=right|0,117|| align=right|4,91|| align=right|5,646||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100863)||1998 HQ54|| align=right|16,3|| align=right|2,371|| align=right|0,138|| align=right|4,80|| align=right|3,650||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100864)||1998 HW54|| align=right|15,7|| align=right|3,019|| align=right|0,243|| align=right|2,67|| align=right|5,244||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100865)||1998 HA58|| align=right|16,9|| align=right|2,328|| align=right|0,118|| align=right|2,19|| align=right|3,551||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100866)||1998 HM60|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,198|| align=right|2,94|| align=right|4,345||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100867)||1998 HC61|| align=right|16,7|| align=right|2,280|| align=right|0,207|| align=right|3,22|| align=right|3,442||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100868)||1998 HE61|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,151|| align=right|11,03|| align=right|3,532||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100869)||1998 HQ71|| align=right|15,0|| align=right|3,050|| align=right|0,067|| align=right|10,69|| align=right|5,326||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100870)||1998 HM78|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,150|| align=right|2,08|| align=right|3,590||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100871)||1998 HH81|| align=right|17,0|| align=right|2,299|| align=right|0,115|| align=right|2,01|| align=right|3,485||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100872)||1998 HS81|| align=right|14,7|| align=right|3,027|| align=right|0,137|| align=right|6,63|| align=right|5,267||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100873)||1998 HT82|| align=right|16,9|| align=right|2,327|| align=right|0,179|| align=right|1,39|| align=right|3,549||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100874)||1998 HG83|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,177|| align=right|6,85|| align=right|5,774||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100875)||1998 HW84|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,119|| align=right|5,17|| align=right|3,629||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100876)||1998 HK86|| align=right|16,9|| align=right|2,295|| align=right|0,174|| align=right|8,89|| align=right|3,475||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100877)||1998 HN86|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,123|| align=right|7,66|| align=right|5,361||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100878)||1998 HJ90|| align=right|17,3|| align=right|2,352|| align=right|0,163|| align=right|2,89|| align=right|3,606||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100879)||1998 HC91|| align=right|16,8|| align=right|2,337|| align=right|0,195|| align=right|3,76|| align=right|3,571||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100880)||1998 HM93|| align=right|14,6|| align=right|3,164|| align=right|0,136|| align=right|4,63|| align=right|5,627||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100881)||1998 HK98|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,210|| align=right|5,24|| align=right|3,542||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100882)||1998 HK101|| align=right|16,9|| align=right|2,341|| align=right|0,136|| align=right|3,20|| align=right|3,582||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100883)||1998 HY101|| align=right|16,7|| align=right|2,323|| align=right|0,214|| align=right|2,80|| align=right|3,541||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100884)||1998 HB102|| align=right|15,7|| align=right|2,230|| align=right|0,164|| align=right|7,49|| align=right|3,329||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100885)||1998 HV106|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,252|| align=right|7,48|| align=right|3,680||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100886)||1998 HR108|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,190|| align=right|7,41|| align=right|3,538||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100887)||1998 HB116|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,174|| align=right|11,16|| align=right|5,480||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100888)||1998 HH117|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,103|| align=right|7,84|| align=right|3,620||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100889)||1998 HU117|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,109|| align=right|5,73|| align=right|3,406||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100890)||1998 HS122|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,155|| align=right|7,13|| align=right|3,433||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100891)||1998 HJ124|| align=right|15,5|| align=right|2,354|| align=right|0,265|| align=right|7,99|| align=right|3,610||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100892)||1998 HM125|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,134|| align=right|6,93|| align=right|3,648||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100893)||1998 HH130|| align=right|14,2|| align=right|2,998|| align=right|0,036|| align=right|11,58|| align=right|5,191||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100894)||1998 HK145|| align=right|15,7|| align=right|2,352|| align=right|0,164|| align=right|7,34|| align=right|3,608||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100895)||1998 HN146|| align=right|14,6|| align=right|3,134|| align=right|0,139|| align=right|19,77|| align=right|5,546||MBA||22. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100896)||1998 JT3|| align=right|14,3|| align=right|3,164|| align=right|0,112|| align=right|6,42|| align=right|5,627||MBA||6. maj 1998||Caussols||ODAS
|-
|(100897)||1998 JW3|| align=right|16,9|| align=right|2,174|| align=right|0,160|| align=right|1,48|| align=right|3,205||MBA||5. maj 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Caronia
|-
|(100898)||1998 JG4|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,153|| align=right|2,45|| align=right|3,710||MBA||15. maj 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(100899)||1998 KC6|| align=right|16,6|| align=right|2,405|| align=right|0,190|| align=right|2,97|| align=right|3,730||MBA||24. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100900)||1998 KU6|| align=right|15,9|| align=right|2,153|| align=right|0,182|| align=right|5,46|| align=right|3,159||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(100901)||1998 KZ6|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,186|| align=right|5,02|| align=right|3,695||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(100902)||1998 KS8|| align=right|15,5|| align=right|2,200|| align=right|0,129|| align=right|6,78|| align=right|3,263||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(100903)||1998 KU8|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,110|| align=right|6,57|| align=right|3,656||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(100904)||1998 KW10|| align=right|15,3|| align=right|3,097|| align=right|0,093|| align=right|11,19|| align=right|5,449||MBA||22. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100905)||1998 KY11|| align=right|14,5|| align=right|3,190|| align=right|0,041|| align=right|15,85|| align=right|5,697||MBA||26. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100906)||1998 KF15|| align=right|16,3|| align=right|2,219|| align=right|0,167|| align=right|5,54|| align=right|3,306||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100907)||1998 KP16|| align=right|14,9|| align=right|2,705|| align=right|0,196|| align=right|4,50|| align=right|4,448||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100908)||1998 KH17|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,428|| align=right|22,41|| align=right|3,585||MBA||28. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100909)||1998 KV22|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,175|| align=right|3,03|| align=right|3,634||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100910)||1998 KR23|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,131|| align=right|5,07|| align=right|3,550||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100911)||1998 KF26|| align=right|16,7|| align=right|2,379|| align=right|0,222|| align=right|4,86|| align=right|3,669||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100912)||1998 KU26|| align=right|13,8|| align=right|3,167|| align=right|0,126|| align=right|23,84|| align=right|5,636||MBA||28. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100913)||1998 KJ28|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,191|| align=right|7,89|| align=right|3,519||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100914)||1998 KZ29|| align=right|16,2|| align=right|2,477|| align=right|0,165|| align=right|3,19|| align=right|3,899||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100915)||1998 KH49|| align=right|16,0|| align=right|2,445|| align=right|0,163|| align=right|7,88|| align=right|3,822||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100916)||1998 KU50|| align=right|13,8|| align=right|3,146|| align=right|0,087|| align=right|16,98|| align=right|5,578||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100917)||1998 KX51|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,203|| align=right|10,16|| align=right|3,603||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100918)||1998 KF52|| align=right|15,5|| align=right|2,367|| align=right|0,190|| align=right|10,17|| align=right|3,642||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100919)||1998 KU54|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,227|| align=right|10,63|| align=right|3,752||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100920)||1998 KT56|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,158|| align=right|6,09|| align=right|3,447||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100921)||1998 KZ60|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,167|| align=right|9,45|| align=right|3,700||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100922)||1998 KR61|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,281|| align=right|11,87|| align=right|3,483||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100923)||1998 LU1|| align=right|16,8|| align=right|2,347|| align=right|0,195|| align=right|3,66|| align=right|3,596||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100924)||1998 LT3|| align=right|16,6|| align=right|2,349|| align=right|0,201|| align=right|1,73|| align=right|3,600||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100925)||1998 LV3|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,248|| align=right|3,84|| align=right|3,596||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100926)||1998 MQ|| align=right|16,6|| align=right|1,784|| align=right|0,408|| align=right|24,23|| align=right|2,382||AMR||18. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(100927)||1998 MN1|| align=right|15,1|| align=right|3,224|| align=right|0,126|| align=right|4,71|| align=right|5,788||MBA||16. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100928)||1998 MM5|| align=right|16,1|| align=right|2,577|| align=right|0,252|| align=right|4,63|| align=right|4,136||MBA||23. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100929)||1998 MQ6|| align=right|15,9|| align=right|2,786|| align=right|0,102|| align=right|5,85|| align=right|4,650||MBA||20. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100930)||1998 MG9|| align=right|16,7|| align=right|2,336|| align=right|0,213|| align=right|5,98|| align=right|3,570||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100931)||1998 MP11|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,273|| align=right|11,41|| align=right|3,689||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100932)||1998 MV22|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,053|| align=right|22,34|| align=right|3,755||MBA||22. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100933)||1998 MK30|| align=right|15,6|| align=right|2,468|| align=right|0,435|| align=right|5,46|| align=right|3,876||MBA||30. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100934)||1998 MN41|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,168|| align=right|3,51|| align=right|3,705||MBA||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100935)||1998 MA42|| align=right|15,4|| align=right|2,286|| align=right|0,316|| align=right|4,41|| align=right|3,457||MBA||26. junij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(100936)||1998 ME43|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,132|| align=right|2,61|| align=right|3,737||MBA||26. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100937)||1998 MH43|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,230|| align=right|1,74|| align=right|3,700||MBA||26. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100938)||1998 MC44|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,293|| align=right|7,57|| align=right|4,638||MBA||26. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100939)||1998 MG46|| align=right|16,4|| align=right|2,265|| align=right|0,228|| align=right|6,31|| align=right|3,407||MBA||23. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(100940)||1998 MM47|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,167|| align=right|15,82|| align=right|4,224||MBA||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100941)||1998 MD48|| align=right|16,1|| align=right|2,460|| align=right|0,196|| align=right|1,59|| align=right|3,858||MBA||28. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100942)||1998 OQ3|| align=right|16,5|| align=right|2,426|| align=right|0,061|| align=right|5,47|| align=right|3,778||MBA||23. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(100943)||1998 OH4|| align=right|16,3|| align=right|2,426|| align=right|0,148|| align=right|6,74|| align=right|3,777||MBA||27. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(100944)||1998 OT7|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,183|| align=right|1,76|| align=right|3,762||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100945)||1998 OE8|| align=right|16,1|| align=right|2,249|| align=right|0,120|| align=right|5,26|| align=right|3,372||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100946)||1998 OD10|| align=right|16,2|| align=right|2,437|| align=right|0,174|| align=right|1,46|| align=right|3,804||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100947)||1998 OS12|| align=right|14,3|| align=right|2,658|| align=right|0,222|| align=right|12,63|| align=right|4,332||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100948)||1998 OF13|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,215|| align=right|2,59|| align=right|3,654||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100949)||1998 OJ14|| align=right|17,3|| align=right|2,362|| align=right|0,248|| align=right|2,66|| align=right|3,628||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(100950)||1998 PA|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,198|| align=right|3,46|| align=right|3,688||MBA||1. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(100951)||1998 QC3|| align=right|15,6|| align=right|2,402|| align=right|0,227|| align=right|14,08|| align=right|3,723||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100952)||1998 QR5|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,306|| align=right|18,46|| align=right|3,520||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100953)||1998 QB6|| align=right|15,9|| align=right|2,645|| align=right|0,190|| align=right|3,37|| align=right|4,302||MBA||24. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(100954)||1998 QR6|| align=right|15,5|| align=right|2,657|| align=right|0,191|| align=right|1,11|| align=right|4,331||MBA||24. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(100955)||1998 QJ9|| align=right|15,7|| align=right|2,301|| align=right|0,230|| align=right|5,10|| align=right|3,490||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100956)||1998 QF10|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,223|| align=right|1,78|| align=right|3,638||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100957)||1998 QX11|| align=right|16,3|| align=right|2,398|| align=right|0,281|| align=right|8,14|| align=right|3,713||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100958)||1998 QD12|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,183|| align=right|6,42|| align=right|3,436||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100959)||1998 QO12|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,155|| align=right|8,55|| align=right|4,583||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100960)||1998 QS12|| align=right|14,8|| align=right|2,580|| align=right|0,211|| align=right|8,72|| align=right|4,143||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100961)||1998 QL13|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,226|| align=right|8,91|| align=right|4,558||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100962)||1998 QV13|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,228|| align=right|7,41|| align=right|3,469||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100963)||1998 QW14|| align=right|14,4|| align=right|2,760|| align=right|0,155|| align=right|10,98|| align=right|4,585||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100964)||1998 QL16|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,189|| align=right|12,24|| align=right|4,418||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100965)||1998 QG17|| align=right|15,7|| align=right|2,310|| align=right|0,140|| align=right|6,41|| align=right|3,510||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100966)||1998 QP18|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,208|| align=right|8,67|| align=right|3,681||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100967)||1998 QF20|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,212|| align=right|4,68|| align=right|3,528||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100968)||1998 QL20|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,236|| align=right|2,54|| align=right|3,669||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100969)||1998 QV21|| align=right|16,5|| align=right|2,464|| align=right|0,192|| align=right|2,10|| align=right|3,867||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100970)||1998 QZ21|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,190|| align=right|2,59|| align=right|4,086||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100971)||1998 QE22|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,246|| align=right|2,64|| align=right|4,102||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100972)||1998 QP22|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,186|| align=right|3,70|| align=right|3,729||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100973)||1998 QZ23|| align=right|15,8|| align=right|2,712|| align=right|0,216|| align=right|7,74|| align=right|4,464||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100974)||1998 QG24|| align=right|15,8|| align=right|2,643|| align=right|0,287|| align=right|3,90|| align=right|4,297||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100975)||1998 QB25|| align=right|16,6|| align=right|2,329|| align=right|0,190|| align=right|3,18|| align=right|3,554||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100976)||1998 QK25|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,211|| align=right|8,86|| align=right|4,348||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100977)||1998 QJ26|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,225|| align=right|11,06|| align=right|3,710||MBA||25. avgust 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(100978)||1998 QB27|| align=right|16,5|| align=right|1,895|| align=right|0,091|| align=right|18,28|| align=right|2,608||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100979)||1998 QH27|| align=right|15,3|| align=right|2,342|| align=right|0,248|| align=right|22,59|| align=right|3,584||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100980)||1998 QJ27|| align=right|15,6|| align=right|1,933|| align=right|0,120|| align=right|17,87|| align=right|2,687||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100981)||1998 QK27|| align=right|16,6|| align=right|2,400|| align=right|0,173|| align=right|2,01|| align=right|3,718||MBA||20. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(100982)||1998 QU28|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,097|| align=right|4,53|| align=right|3,599||MBA||22. avgust 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100983)||1998 QQ29|| align=right|16,0|| align=right|2,470|| align=right|0,098|| align=right|6,04|| align=right|3,882||MBA||23. avgust 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(100984)||1998 QQ30|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,222|| align=right|6,16|| align=right|4,099||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100985)||1998 QW30|| align=right|15,3|| align=right|3,075|| align=right|0,244|| align=right|2,51|| align=right|5,391||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100986)||1998 QB33|| align=right|17,2|| align=right|2,330|| align=right|0,171|| align=right|2,21|| align=right|3,556||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100987)||1998 QR33|| align=right|15,6|| align=right|2,556|| align=right|0,291|| align=right|4,46|| align=right|4,087||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100988)||1998 QU33|| align=right|15,1|| align=right|2,673|| align=right|0,190|| align=right|1,93|| align=right|4,369||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100989)||1998 QA34|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,213|| align=right|1,99|| align=right|3,707||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100990)||1998 QF36|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,155|| align=right|6,66|| align=right|3,478||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100991)||1998 QG36|| align=right|16,7|| align=right|2,296|| align=right|0,217|| align=right|4,44|| align=right|3,478||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100992)||1998 QD37|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,172|| align=right|3,94|| align=right|3,574||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100993)||1998 QG39|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,308|| align=right|8,92|| align=right|4,441||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100994)||1998 QH39|| align=right|16,2|| align=right|2,281|| align=right|0,226|| align=right|6,77|| align=right|3,444||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100995)||1998 QA40|| align=right|16,2|| align=right|2,477|| align=right|0,247|| align=right|5,22|| align=right|3,898||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100996)||1998 QB41|| align=right|15,8|| align=right|2,513|| align=right|0,140|| align=right|3,82|| align=right|3,984||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100997)||1998 QF41|| align=right|16,5|| align=right|2,266|| align=right|0,217|| align=right|6,35|| align=right|3,411||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100998)||1998 QH41|| align=right|16,2|| align=right|2,300|| align=right|0,252|| align=right|2,70|| align=right|3,488||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(100999)||1998 QC43|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,191|| align=right|4,17|| align=right|3,481||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101000)||1998 QT43|| align=right|16,4|| align=right|2,397|| align=right|0,201|| align=right|3,41|| align=right|3,710||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov